Molekulska formula -{C8H9NO2}- se može odnositi na:

 Aminometilbenzojeva kiselina
 Paracetamol
 Metil antranilat